Кастетно́-Камбло́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 170 км на південь від Бордо, 34 км на захід від По.

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 416,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кастетно-Камблон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї